Josep Juli, major (m. 1701), mestre d'obres català
 Josep Juli, menor (m. 1719), mestre d'obres català
 Josep Juli i Fabregat (m. 1748), mestre d'obres català
 Josep Juli i Vinyals (m. 1764), mestre d'obres català